Карим () — имя и фамилия арабского происхождения, означающее в переводе «великодушный»:

Имя 
 Карим-хан (около 1705—1779), также Карим-хан Великий — правитель Ирана (шах де-факто) с 1763 по 1779 годы.

Фамилия 
 Карим, Абдикадыр (род. 1953) — казахский юрист, прокурор Костанайской области.
 Карим, Аман Улла (1931—2016) — малайзийский хоккеист на траве.
 Карим, Арфа (1995—2012) — пакистанская ученица, ставшая самым молодым сертифицированным профессионалом Microsoft в мире.
 Карим, Джавед (род. 1979) — американский предприниматель бенгальско-немецкого происхождения.
 Мустай Карим (1919—2005) — башкирский советский поэт, писатель и драматург.
 Карим, Номан (род. 1983) — пакистанский боксёр.
 Карим, Отман (род. 1968) — шведский кинорежиссёр и телеведущий индо-угандийского происхождения.
 Карим, Фатых (1909—1945) — татарский советский поэт.
 Ханиф Карим (1910—1983) — башкирский советский поэт и писатель.
 Карим, Шакила (род. 1997) — британский музыкант, певица и автор песен.
 Карим, Шерко (род. 1996) — иракский футболист.

Примечания

См. также 
 Абд аль-Карим
 Каримов

Арабские имена